Hans Lundgren kan syfta på:
Hans Lundgren (dirigent)
Hans Lundgren (silversmed) 
Hans Lundgren (musiker) – Kompositör och musiker, född 1982.
Dolph Lundgren (egentligen Hans Lundgren)

Referenser